La Clé ou La Clef peut désigner :

Œuvres artistiques

Cinéma 
 La Clef ou Sherlock Holmes et la Clef (Dressed to Kill), film américain de Roy William Neill, sorti en 1946 ;
 La Clé (The Key), film britannique de Carol Reed, sorti en  1958 ;
 La Clef (La Chiave), film italien de Tinto Brass, sorti en  1983 ;
 La Clé (Kelid), film iranien d'Ebrahim Forouzesh, sorti en 1987 ;
 La Clef, film français de Guillaume Nicloux, sorti en 2007.

Télévision 
 La Clé, épisode de la série télévisée américaine Buffy contre les vampires diffusé en 2001 ;
 La Clé, épisode de la série télévisée américaine Prison Break diffusé en 2006 ;

Théâtre 
 La Clé, comédie française d'Eugène Labiche créée en 1877 ;
 La Clef, comédie française de Sacha Guitry, créée en 1907 ;

Littérature 
 La Clef (d'abord traduit sous le titre La Confession impudique), roman japonais de Jun'ichirō Tanizaki, publié en 1956 ;
 La Clef, poème roumain de Ghérasim Luca oublié en 1960 ;
 La Clé, collection de romans policiers lancée en 1938 par les Éditions Rouff

Toponymes 
 La rue de la Clef dans le  de Paris.

Autres 
 La Clef un cinéma d'art et d'essai situé rue Daubenton à Paris ;
 « La Clé » est le surnom du joueur français de tennis Arnaud Clément.